Karl Ostwald ist der Name von

*

Siehe auch
 Karl Osswald
 Carl Oswald & Co.
 Karl Oswald